Fragmentacja datagramów IP
 Fragmentacja jaźni
 Fragmentacja siedliska – podział siedliska na mniejsze płaty
 Fragmentacja rzek
 Fragmentacja plechy – sposób rozmnażania bezpłciowego; występuje u niektórych roślin, grzybów i porostów
 Fragmentacja systemu plików, np. FAT w niektórych wersjach Microsoft Windows
 Fragmentacja pamięci – niekorzystne zjawisko pojawiające się podczas zarządzania pamięcią